

Hydronymes 
 Adour, un fleuve en France, qui prend sa source dans les Pyrénées et rejoint le golfe de Gascogne (Océan Atlantique) près de Bayonne
 Adour de Lesponne, un cours d'eau, affluent de l'Adour
 Adour de Payolle, un cours d'eau, affluent de l'Adour
 Adour du Tourmalet, un cours d'eau, affluent de l'Adour

Géographie 
 Bassin de l'Adour, le bassin hydrographique de l'Adour (et de ses affluents)
 Pays de l'Adour, territoires traversés par le fleuve Adour et ses affluents, des Pyrénées (frontière franco-espagnole) occidentales au golfe de Gascogne
 Pays de l'Adour landais, un groupe de pays gascons des Landes
 Détournement de l'embouchure de l'Adour (1578), travaux publics (en 1578) ayant détourné de Capbreton vers Bayonne, et stabilisé, l'embouchure de l'Adour

Alimentation 
 Kiwi de l'Adour, un label indication géographique protégée de kiwi
 Saumon de l'Adour, un poisson pêché dans l'Adour et les gaves

Enseignement 
 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), une université française dont les campus sont à Pau (campus principal), Bayonne, Anglet, Tarbes et Mont-de-Marsan

Intercommunalité 
 Agglomération Côte Basque-Adour, une ancienne communauté d'agglomération des Pyrénées-Atlantiques
 Communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud, une communauté de communes en France, dans le département des Landes
 Communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour, une communauté de communes en France, dans les départements des Landes et du Gers
 Communauté de communes Armagnac Adour, une communauté de communes en France, dans le département du Gers 
 Communauté de communes Adour Madiran, une communauté de communes en France, dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques
 Communauté de communes Adour-Rustan-Arros, une ancienne communauté de communes en France, (a fusionné avec la communauté de communes de Vic-Montaner pour former la communauté de communes Adour Madiran)

Subdivision du territoire 
 Bassin Adour-Garonne, une circonscription administrative de bassin française
 Comité de bassin Adour-Garonne, une instance de concertation française, sur le bassin Adour-Garonne
 Agence de l'eau Adour-Garonne, une agence de l'eau en France, sur le bassin Adour-Garonne
 Pays Adour Chalosse Tursan, un pays au sud de la région Nouvelle-Aquitaine
 Pays du Val d'Adour, un pays au sud des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
 Canton d'Adour Armagnac, un canton français du département des Landes
 Canton de l'Adour-Gersoise, un canton français du département du Gers
 Canton du Moyen Adour, un canton français du département des Hautes-Pyrénées
 Canton de Nive-Adour, un canton français du département des Pyrénées-Atlantiques
 Canton du Val d'Adour-Rustan-Madiranais, un canton français du département des Hautes-Pyrénées

Toponymes 
 Aire-sur-l'Adour, une commune française du département des Landes
 Arcizac-Adour, une commune française du département des Hautes-Pyrénées
 Cazères-sur-l'Adour, une commune française du département des Landes
 Cahuzac-sur-Adour, une commune française du département du Gers
 Grenade-sur-l'Adour, une commune française du département des Landes
 Pontonx-sur-l'Adour, une commune française du département des Landes
 Préchac-sur-Adour, une commune française du département du Gers
 Salles-Adour, une commune française du département des Hautes-Pyrénées
 Vielle-Adour, une commune française du département des Hautes-Pyrénées
 Villa de l'Adour, une rue privée du quartier de Belleville dans le .

Société 
 Forges de l'Adour, une ancienne société sidérurgique fondée en 1881 (fermée en 1965)

Transports 
 L'Adour, une flûte (un type de navire) jumelle de l'Utile, construite à l'arsenal de Bayonne au 
 SS Adour, un paquebot mixte, lancé le

Patronymie 
 Pauline Adour, artiste peintre Française